Molekulska formula -{C16H14O4}- se može odnositi na:

 Alpinetin
 Kardamomin
 Imperatorin
 Medikarpin